Крістіна Младенович і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але цього разу Пеннетта вирішила взяти участь у турнірі в Тяньцзіні. Младенович грала в парі з Клаудією Янс-Ігначик, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Лара Арруабаррена і Татьяна Марія.
Аояма Сюко і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Арруабарена і Марія з рахунком 6-1, 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw

Japan Women's Open 2014
Japan Women's Open, парний розряд